Натуральне число 437
 437 рік до нашої ери
 437 рік нашої ери